Шар може бити:

 Шар, једна од владарских инсигнија. Представља земљину куглу и владар је увек држи у левој руци.
 Шар (река), река
 Шар планина, планина у Србији и Македонији
 Шарпланинац, пасмина

или

 Шар (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Шар (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Шар (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Шар-Кали-Шари, владар Акадског царства
 Шар пеј, раса паса